Стрельцовка — название населенных пунктов:

Россия 
 Стрельцовка — деревня в Сорокинском районе Тюменской области.
 Стрельцовка — река в Ленинградской области.

Украина 
 Стрельцовка — село в Меловском районе Луганской области.